André Goede (Paramaribo, 1934) is een voormalig Surinaams zakenman.

Familie
Goede is afkomstig uit een gegoede Creoolse familie en maakte deel uit van een gezin met 10 kinderen, van wie er velen na hun middelbare school in Suriname in Nederland een goede vervolgopleiding gingen doen. Vader Goede werkte bij de Douane in Paramaribo en was getrouwd met Marietje Victorine Walton. Goede Sr overleed in 1952 aan een lekkende aorta. Moeder Marie overleed in 1979. Zijn oudste broer was Rodolph Goede welke in 1947 als eerste van het gezin naar Nederland ging. Rodolph studeerde werktuigbouw en ging werken bij Stork.De daaropvolgende broer  Lesley Goede, was minister van financiën. Zijn jongere broer, Frank Goede, werd later directeur van de Surinaamse dochteronderneming van de British American Tobacco Company Ltd. (BAT), en broer, John Goede, werd arts in Nederland en keerde terug naar Suriname om daar te werken. Een andere broer broer en zusters zijn Henk Goede (1941 - 2011), Mildred Goede, Joyce Goede. Daarnaast de kinderen Hedwig Goede die overleed op 11-jarige leeftijd en nog een zoon die met enkele maanden overleden is.

Werkzaamheden
Goede studeerde in Nederland economie en vertrok na het behalen van zijn doctoraalexamen naar Suriname. Hier ging hij werken in de aldaar begonnen dochteronderneming van de multinational Billiton, het Surinaamse aluminium- en bauxietmijnbedrijf de Billiton Maatschappij Suriname. Hij werd uiteindelijk directeur van deze onderneming. Goede startte later een eigen administratiekantoor in Suriname, wat na zijn pensionering overgenomen werd door zoons Andre JR en Herman.

Gezinsleven
Goede trouwde met Isa en kreeg vier kinderen: Erik, Andre JR, Jim en Herman. Erik Goede werd piloot o.a. bij de SLM en KLM.

Surinaams ondernemer